Мото́рная ло́дка — маломерное судно, оборудованное подвесным мотором. Наличие именно легкосъёмного подвесного мотора является единственным квалифицирующим признаком в определении и отличает «моторную лодку» от «катера» (двигатель на котором установлен стационарно), вне зависимости от мощности и внешнего вида маломерного судна (впрочем, широко распространены катера с каютами со спальными местами, с гальюном, при этом рассчитанные на установку нескольких именно подвесных моторов, нередко общей мощностью в несколько сотен л. с.).

Моторные лодки применяются для транспортных, хозяйственных, туристических, развлекательных и спортивных целей, используются при проведении спасательных работ, ловле рыбы, патрулировании водоёмов, охоты.

Моторные лодки составляют основу маломерного флота.

История возникновения 
Попытки установить на гребные лодки паровой или бензиновый двигатель предпринимались уже в XIX веке. В 1904 году Ол Эвенруд создал первый подвесной мотор, а в 1905 году — освоил его серийный выпуск в США. В последующие годы в США и других странах был освоен массовый выпуск моторов и лодок, специально рассчитанных для эксплуатации с подвесным мотором.

Особенности конструкции 
По бокам (бортам) большинства моторных лодок имеются уключины для вёсел, что позволяет совершать медленные (или бесшумные) перемещения, а также двигаться в случае отказа мотора.

Место крепления мотора к лодке — транец — представляет собой плоскую вертикальную стенку (борт) толщиной 1—3 см в задней части (корме) судна, высотой около 30—50 см над поверхностью воды и 10—20 см под водой. Ширина транца в зависимости от класса и ширины судна составляет от 30—50 см до 1 метра, на широкий транец большой лодки можно установить одновременно два мотора (соединив их тягами для синхронного управления или управляя одновременно правой и левой руками). Возле транца справа и слева предусмотрены сиденья для водителя (рулевого). На больших лодках дистанционное управление может быть выведено в переднюю часть судна.

Лодочный мотор «надевается» сверху скобами крепления на транц и закрепляется (прижимается) винтами аналогично струбцине. Размеры моторов (по крайней мере одного класса мощности) и их управление практически стандартизованы, так что большинство лодок и моторов совместимы.

Гребные винты на моторах быстросъёмные, и существуют разного шага и диаметра, что позволяет быстро переставлять их при повреждении о препятствие или для изменения характеристик привода («скорость или тяга»).

Хотя корпуса большинства моторных лодок спроектированы для возможности глиссирования, при большой загруженности судна мощности мотора может не хватать для перехода в этот режим.

Типы моторных лодок 

 Транспортные и хозяйственные водоизмещающие лодки — эти лодки имеют наибольший объём и грузоподъёмность. Их скорость хода относительно невелика, а обводы корпуса оптимизированы для движения в водоизмещающем режиме. На такие лодки устанавливаются специальные подвесные двигатели небольшой мощности, оборудованные грузовыми гребными винтами или стационарные двигатели. Применяются для перевозки грузов и пассажиров на небольшие расстояния, для ловли рыбы, для выполнения работ по обслуживанию навигационных знаков, для лесосплавных работ. Материал корпуса таких лодок — дерево или сталь. В СССР серийно выпускались лодки типов ЛЛ (лесосплавная лодка), ОЛ (обстановочная лодка), ПЛ (переправная лодка).

 Транспортные и туристические глиссирующие лодки — эти лодки имеют большую грузоподъёмность и относительно большой объём. Обводы корпуса обеспечивают движение в режиме глиссирования. Лодки оборудуются относительно мощными подвесными моторами, в СССР это были «Нептун» (18—25 л. с.), «Вихрь» (20—30 л. с.), «Ветерок» (8—12 л. с.), «Москва». Предназначены для перевозки пассажиров и их багажа на большие расстояния (туристические походы и проч.). В СССР выпускались лодки типов «Сарепта», «Прогресс», «Прогресс-2», «Прогресс-2М», «Прогресс-3М», «Прогресс-4», «Днепр», «Южанка», «Крым», «Казанка-5». Корпус таких лодок выполняется из лёгких металлов (алюминий, алюминиево-магниевые сплавы). Лодки оборудуются тентом, вёслами, ветровым стеклом, отсеками для багажа, рецессом.

 Разъездные глиссирующие лодки — эти лодки имеют относительно небольшие размеры и малый вес. Обводы корпуса обеспечивают движение в режиме глиссирования при использовании моторов средней мощности. Предназначены для поездок 1—3 человек без багажа на небольшие расстояния: рыбная ловля, охота, хозяйственные поездки, обслуживание судов, стоящих на рейде, земснарядов. Корпус таких лодок выполняется из лёгких металлов (алюминий, алюминиево-магниевые сплавы). В СССР выпускались лодки типов «Казанка», «Южанка», «Днепр», «Обь», «Сибирячка».

 Надувные лодки — лодки имеют борта из гибкого материала, приобретающие требуемую форму под действием давления воздуха, накачиваемого в них. Применяются в тех случаях, когда к месту совершения плавания лодку необходимо доставить на легковом транспорте. Используются для рыбной ловли, охоты, при выполнении поисково-спасательных операций. Для установки мотора лодки оборудуются жёстким транцем. Надувные моторные лодки пользуются популярностью у городского населения. Для обеспечения режима глиссирования днище лодок выполняется жёстким (чаще всего складным). В настоящее время в России и за рубежом выпускается широкий ассортимент таких лодок.

 Спортивные лодки — предназначены для участия в соревнованиях по водно-моторному спорту. Имеют минимальные габариты, вес и специальные обводы корпуса, обеспечивающие высокие скорости движения. Спортивные моторные лодки строятся в соответствии с требованиями технического регламента водно-моторного спорта и подразделяются на классы.

Преимущества и недостатки 
Моторные лодки имеют широкую популярность во всем мире, что обусловлено их достоинствами:
 Относительно небольшая стоимость по сравнения с другими видами маломерных судов (катера, яхты);
 Простая конструкция и несложное управление, что позволяет эксплуатировать моторную лодку людям, не имеющим специального образования;
 Возможность хранения моторной лодки на берегу, а не на плаву у пирса, что продлевает срок службы лодки (лёгкий и прочный корпус не сминается о грунт и позволяет вытаскивать лодку на берег усилиями двух человек);
 Возможность выбора и быстрой замены подвесного мотора;
 Дорогостоящий мотор можно снять и хранить в надёжном месте;
 Относительно высокая скорость хода;
 Возможность безопасной стоянки у неподготовленного берега;
 Возможность перевозки на легковом автомобиле (на специальном прицепе).

Недостатки моторных лодок:
 Малая грузоподъёмность, небольшой объём обитаемой зоны;
 Невысокие мореходные качества;
 Меньшая экономичность подвесных двигателей по сравнению со стационарными, устанавливаемыми на катерах.

Выставки и шоу 
 Grand Rapids Boat Show — ежегодное шоу моторных лодок в США

См. также 

 Лодочный прицеп

Ссылки 
 Каталог моторных лодок производства СССР

Примечания 

Маломерный флот
Лодки